Bālā Bulūk är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Farah, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Bālā Bulūk är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Bālā Bulūk är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Distrikt i Farah